Нетреба — лікарська рослина, рід однорічних трав'янистих рослин родини айстрових.

Села:
 Нетреба — Рівненська область, Вараський район
 Нетреба — Рівненська область, Сарненський район

Урочище:
 Нетреба — урочище, ботанічна пам'ятка природи в межах Рокитнівського району Рівненської області

 Нетреба Василь Гаврилович — капітан, Герой Радянського Союзу;
 Нетреба Діна Свиридівна — український краєзнавець, член Національної Спілки краєзнавців України;
 Нетреба Тадей Маркелович — підполковник Армії УНР.

Українські прізвища